Эль-Вахадина () — город на северо-западе Иордании, расположенный на территории мухафазы Аджлун. Входит в состав района Аджлун.

Географическое положение 
Город находится в западной части мухафазы, в гористой местности, к востоку от реки Иордан, на расстоянии приблизительно 35 километров (по прямой) к северо-западу от столицы страны Аммана. Абсолютная высота — 617 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2015 года численность население составляла 6687 человек (3370 мужчин и 3317 женщин). В городе насчитывалось 1361 домохозяйство.
Динамика численности населения Эль-Вахадины по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Амман.

Примечания 

Города Иордании